Андрей Жерве:
 Жерве, Андрей Андреевич (1773—1832) — российский дипломат и государственный деятель.
 Жерве, Андрей Львович (1741—1800-е) — российский архитектор.